Wills Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Wills Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland
 Wills Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia

in den Vereinigten Staaten:
 Wills Creek (North Branch Potomac River), Nebenfluss des North Branch Potomac River in Pennsylvania und Maryland